

Geografia
 Baixa Grande do Ribeiro – comune del Brasile nello Stato del Piauí
 Barra do Ribeiro – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul
 Bento Ribeiro – quartiere di Rio de Janeiro in Brasile
 Ribeiro Gonçalves – comune del Brasile nello Stato del Piauí

Persone
 Adalberto Manuel Silva Ribeiro, meglio conosciuto come Adalberto (1969) – ex calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Adriano Leite Ribeiro, noto come Adriano (1982) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Airton Ribeiro Santos, detto Airton (1990) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista 
 Alex-Dias Ribeiro (1948) – pilota automobilistico brasiliano
 Alex Ribeiro Garcia (1980) – cestista brasiliano
 Alfonso Ribeiro (1971) – attore, cantante e ballerino statunitense
 Aluísio Chaves Ribeiro Moraes Júnior, meglio conosciuto come Júnior Moraes (1987) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Amauri Ribeiro (1959) – ex pallavolista brasiliano
 Anderson Luiz Ribeiro Pereira, noto come Anderson Luís (1988) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 André Felipe Ribeiro de Souza noto come André (1990) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 André Ribeiro (1997) – calciatore portoghese, di ruolo attaccante
 Anselmo Ribeiro, meglio conosciuto come Jair (1974), ex calciatore capoverdiano, di ruolo centrocampista
 António Ribeiro, conosciuto come o Chiado (1520-1591) – poeta portoghese
 Armando Ribeiro de Aguiar Malda, o Riveiro (1971) – ex calciatore spagnolo, di ruolo portiere
 Arthur Ribeiro (1942) – ex schermidore brasiliano
 Benedito Ribeiro soprannominato Bené Canavieira (1943) – ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Bento Manuel Ribeiro (1783-1855) – militare brasiliano
 Bruno de Paula Ribeiro Ingrácia, noto come Bruno Ribeiro (1983)– calciatore brasiliano, di ruolo terzino
 Caio Ribeiro Decoussau, conosciuto come Caio (1975) – ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Carlos Augusto Ribeiro Canario (1918-1990) – calciatore portoghese, di ruolo centrocampista
 Carlos Henrique Ribeiro, conosciuto come Ique (1985)  – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Catherine Ribeiro (1941) – cantante e attrice francese
 Cleiton Ribeiro Xavier o Cleiton Xavier (1983) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista 
 Éderson Alves Ribeiro Silva, meglio conosciuto come Éderson (1989) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Edmur Ribeiro, meglio noto come Edmur (1929-2007) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Eduardo Ribeiro dos Santos, conosciuto come Eduardo (1980), – calciatore brasiliano, naturalizzato svizzero, di ruolo attaccante
 Éverton Ribeiro (1989) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Fabiano Ribeiro de Freitas, noto come Fabiano (1988) – calciatore brasiliano, di ruolo portiere
 Fernanda Ribeiro (1969) – ex mezzofondista portoghese
 Fernando Ribeiro de Mello (1941-1992) – editore portoghese
 Filipe Gomes Ribeiro (1987) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Gilberto Ribeiro Gonçalves, meglio noto come Gil (1980) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Gonçalo Ribeiro Telles (1922) – politico portoghese, ingegnere agronomo e paesaggista
 Jander Ribeiro Santana (1988) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 João da Rocha Ribeiro, noto come João Ribeiro (1987) – calciatore portoghese, di ruolo centrocampista
 João Ribeiro, propr. João Luís Peixoto Ribeiro (1989) – canoista portoghese
 Joaquim Agostinho da Silva Ribeiro, noto come Agostinho (1975) – calciatore portoghese, di ruolo centrocampista
 Jorge Ribeiro (1981) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 José Ribeiro (1957) – ex calciatore portoghese, di ruolo centrocampista
 José Ribeiro da Fonseca (1690-1752) – vescovo cattolico portoghese
 José Ronaldo Ribeiro (1957) – vescovo cattolico statunitense
 Juan Felipe Alves Ribeiro (1987) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Lair Ribeiro (1945) – cardiologo e scrittore brasiliano 
 Lais Ribeiro (1990) – supermodella brasiliana
 Larissa Ribeiro Ramos (1989) – modella brasiliana, Miss Terra 2009
 Lucas Nicolás Ribeiro Nelson, noto semplicemente come Lucas Ribeiro (2000) – calciatore uruguaiano
 Luís Ribeiro (1992) – calciatore portoghese, di ruolo portiere
 Luis Gatty Ribeiro (1979) – calciatore boliviano, di ruolo difensore
 Luís Ribeiro Pinto Neto, detto Lula (1946) – ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Lydia Cacho Ribeiro (1963) – giornalista, scrittrice e attivista messicana
 Marco Aurélio Ribeiro Barbieri (1983) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Mauro Ribeiro (1964) – ex ciclista su strada brasiliano
 Mike Ribeiro (1980) – hockeista su ghiaccio canadese di origini portoghesi
 Moisés Ribeiro Santos (1991) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Nathan Otávio Ribeiro, noto come Nathan (1990) – calciatore brasiliano naturalizzato qatariota, di ruolo difensore
 Nuno Ribeiro, propr. Nuno Jorge Ribeiro Gaspar (1977) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada portoghese
 Oleúde José Ribeiro (1966) – ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Pablo de Almeida Ribeiro, noto Pablo (1979) – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Patrícia Teixeira Ribeiro (1990) – cestista brasiliana
 Paulo António da Silva Ribeiro (1984) – calciatore portoghese, di ruolo portiere
 Pedro Daniel Ribeiro Alves (1989) – calciatore portoghese naturalizzato lussemburghese, di ruolo centrocampista
 Pedro Manuel Mendes Ribeiro (1983) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Pedro Nezio de Araújo Lopes Ribeiro, meglio noto come Pedro Ribeiro (1990) – calciatore brasiliano con cittadinanza svedese, di ruolo centrocampista
 Pedro Ricardo Torres Ribeiro, noto semplicemente come Pedro Ribeiro (1985) – allenatore di calcio portoghese
 Pery Ribeiro, nome d’arte di Peri de Oliveira Martins (1937-2012) – cantante, compositore e attore brasiliano
 Policarpo Ribeiro de Oliveira, meglio conosciuto come Poly (1907-1986) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Renan Ribeiro, meglio noto come Renan (1990) – calciatore brasiliano, di ruolo portiere
 Renato Eduardo de Oliveira Ribeiro, noto semplicemente come Renato (1985) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Renato Ribeiro Calixto, noto come Renatinho (1988) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Riad Garcia Pires Ribeiro o Riad Garcia (1981) – pallavolista brasiliano
 Ricardo Jorge Oliveira Ribeiro Duarte, meglio noto come Santamaria (1982) – calciatore portoghese
 Ricardo Ribeiro (1981) – cantante portoghese
 Ricardo Ribeiro (1990) – calciatore portoghese, di ruolo portiere
 Ricardo Ribeiro de Lima, noto semplicemente come Ricardinho (1989) – calciatore brasiliano
 Ricardo Ribeiro Fernandes (1978) – ex calciatore portoghese, di ruolo centrocampista
 Roberson Felipe dos Santos Ribeiro (1991) – calciatore brasiliano
 Rodrigo Ribeiro (2005) – calciatore portoghese
 Rúben Tiago Rodrigues Ribeiro (1987) – calciatore portoghese, di ruolo centrocampista
 Rui Orlando Ribeiro Santos Neto (1979) – calciatore portoghese, di ruolo centrocampista
 Saturnino Ribeiro Neto, detto Saturnino (1968) – ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Sebastião Rufino Ribeiro (1937) – ex arbitro di calcio brasiliano
 Stephanie Ribeiro (1994) – calciatrice statunitense
 Teresa Ribeiro (...) – diplomatica portoghese
 Thiago Ribeiro (1986) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Yuri Ribeiro (1997) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Wagner Renan Ribeiro (1987) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Wesley Ribeiro Silva (1999) – calciatore brasiliano
 William Ribeiro Soares (1985) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore

Altro
 Taça Ribeiro dos Reis – competizione calcistica portoghese (1961-1971)

Pagine correlate
 Martim Francisco Ribeiro de Andrada